Abruzzo este o regiune din centrul sau sudul Italiei. Centrul ei administrativ este orașul L'Aquila.

Geografie 
Cea mai mare parte a regiunii este muntoasă sau deluroasă, traversată de munții Apenini.

Istoric 
Triburile italice antice din regiune au rezistat mult timp cuceririi romane. Normanzii s-au restabilit aici în sec.XII, iar mai târziu regiunea s-a alăturat dinastiei Hohenstaufen, împotriva papalității. Sub numele de Abruzzi e Molise, regiunea a devenit parte din Regatul Italiei în 1860-1861; în 1965 a fost împărțită în două regiuni separate, Abruzzi și Molise.

Populația 
În 2004 populația număra 1 285 896 loc.

Economia 
Este predominent agrară.

Orașele provinciei 
L'Aquila 
Teramo 
Chieti 
Pescara

Comunele provinciei